Lazarus puede hacer referencia a:
 «Lazarus», canción del músico y compositor británico de rock David Bowie.
 Lazarus, herramienta informática de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD).

Asimismo, en literatura y televisión, puede referirse a:
 Lazarus, el 15.º episodio de la primera temporada de la serie de televisión The X-Files.
 Lazarus, cuento corto del escritor Leonid Andréiev.
 Lazarus Long, personaje de ficción del escritor estadounidense RobertA.Heinlein.

También, como nombre de pila, puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Lazarus Salii (1935-1988), político de Palaos.
 Lazarus Spengler, amigo de Martín Lutero y diseñador del Sello de Lutero.
 Lazarus von Schwendi (1522-1583), diplomático, hombre de Estado y general imperial alemán al servicio de los emperadores CarlosV y MaximilianoII.

Además, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:
 Emma Lazarus (1849-1887), poetisa estadounidense.
 Richard Lazarus (1922-2002), psicólogo estadounidense.